Villanueva de San Mancio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de San Mancio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villanueva de San Mancio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar